European Data Relay System (EDRS) — европейская система обмена данными между геостационарными спутниками, спутниками на низкой околоземной орбите и наземными станциями.

Разрабатывается в Европе более 10 лет. Первый спутник, оборудованный лазерным терминалом данной системы (EDRS-A) весит 170 кг.

Передача данных осуществляется с помощью лазера. Скорость передачи данных, заявленная разработчиками, будет достигать 1,8 Гбит/с. Фото кодируется, передаётся со спутника на низкой орбите на спутник на высокой, а уже оттуда на наземную станцию. Основной проблемой ныне существующих систем спутникового мониторинга является то, что спутники находятся в поле приема антенны всего около 10 минут в течение каждого 90-минутного витка вокруг Земли, а это приводит к затягиванию передачи данных.

Наземный сегмент системы EDRS включает в себя три наземные приемные станции, расположенные в Вайльхайме (Германия),  (Бельгия) и  (Великобритания). Главный операционный центр будет располагаться в городе Оттобрунн (Германия).

Всего три спутника на геостационарной орбите c лазерными терминалами смогут покрыть сетью передачи данных всю планету.

Ссылки 
 Описание системы на сайте Европейского космического агентства
 Спутник связи. Серия EDRS

Примечания 

Европейское космическое агентство
Оптическая связь
Спутниковая связь